Über die Natur (altgriechisch  ) ist der Titel zahlreicher philosophischer Werke. Er wurde zuerst von den griechischen Naturphilosophen (Vorsokratikern) gebraucht und wird in offener Anspielung auf diesen Sprachgebrauch in späteren Zeiten immer wieder verwendet. Bekannte Werke mit diesem Titel existieren u. a. von:

 Parmenides
 Anaxagoras
 Lukrez
 Aristoteles
 Johann Wolfgang von Goethe, siehe Die Natur (Essay)
 Norbert Elias